Ахме́д I (, ) (18 апреля 1590; Маниса, Османская империя — 22 ноября 1617; Стамбул, Османская империя) — четырнадцатый султан Османской империи (1603—1617).

Ахмед I унаследовал трон после своего отца Мехмеда III 22 декабря 1603 года.

Биография 

Ахмед I родился весной 1590 года в Манисе в семье будущего султана Мехмеда III и его наложницы Хандан-султан. В январе 1595, после смерти деда Мурада III, когда отец Ахмеда взошёл на престол, все дети и гарем нового султана переехали в Стамбул. После казни своего старшего брата — Махмуда в июне 1603 года, шехзаде Ахмед за полгода до смерти отца остался первым претендентом на трон.

Мехмед ІІІ скончался в ночь с 21 на 22 декабря 1603 года. С первых дней правления Ахмед проявил решительность и самостоятельность. Во время церемонии джулюс (принесение присяги знатью) он не стал ждать, пока визири усадят его на трон, а сел на него сам без малейших колебаний. Во время таклиди сеиф — опоясывания мечом (аналог европейской коронации) — он лично опоясал себя мечом своего предка султана Османа I Гази (обычно это делал высокопоставленный священнослужитель). Одним из первых решений молодого султана было отстранение от власти своей бабушки Сафие-султан и в итоге она была сослана в Старый дворец, расположенный в Эдирне, в январе 1604 года.

Хотя Хандан-султан возглавила гарем и пыталась управлять своим венценосным сыном, Ахмед I как правитель мало подчинялся своей матери и даже вступил в конфликт с нею по поводу судьбы своего младшего брата, шехзаде Мустафы. Вскоре молодая валиде-султан умирает в ноябре 1605 года и это событие на время подкашивает силы султана Ахмеда. Он устроил матери пышные похороны и для упокоения души валиде раздал страждущим большое количество еды и подаяний, а затем на время уехал в Бурсу.

В начале правления Ахмеда I Османская империя вела войну одновременно с Австрийской монархией Габсбургов (Тринадцатилетняя война в Венгрии) и Персией (Турецко-персидская война (1603—1618)). Кроме того, продолжалось восстание Джелали в Анатолии, начавшееся ещё в начале правления султана Мехмеда III, и повстанцы, возглавляемые крестьянином , контролировали значительную территорию на западе полуострова Малая Азия. Более того, Календероглу имел под своим началом 30 тысяч человек и не скрывал намерения ликвидировать власть династии Османов в Анатолии. Хотя один из предводителей мятежников по имени Дели Хасан в 1604 году получил прощение и, получив в управление Боснийский санджак, был направлен в армию, действовавшую против австрийцев.

После продолжавшихся несколько лет боёв восстание было жестоко подавлено во многом благодаря тому, что на усмирение смуты был отправлен ставший в 1606 году великим визирем жёсткий и твёрдый государственный деятель Куюджу Мурад-паша. Первым делом, великий визирь решил дать генеральное сражение мятежникам, и оно состоялось 5 августа 1608 года. Повстанцы потеряли в кровопролитном сражении почти две трети своих сил и Календероглу пришлось бежать под защиту шаха Персии Аббаса. После разгрома войска бунтовщиков Анатолия оказалась во власти карателей. В итоге Куюджу Мурад-паша огнём и мечом восстанавливал власть султана, оставляя после себя массовые захоронения казнённых повстанцев. Но, понимая, что одними лишь карательными мерами положение изменить невозможно, правительство издало специальные указы, которые предписывали местным властям принять меры для возвращения крестьян на их прежние места жительства, обеспечить условия для развития земледелия, ремесла и торговли. А в октябре 1609 года султан Ахмед издал даже «Указ о справедливости» («Адалет-наме»), в котором в числе причин, породивших бунты и мятежи, было названо бедственное положение населения Анатолии.

Воспользовавшись отвлечением османских войск на подавление восстания в Анатолии, персидский шах Аббас I Великий изгнал турецкие гарнизоны из Азербайджана, Грузии и других территорий, уступленных по Стамбульскому договору 1590 года. Впоследствии Аббас I нанёс ряд поражений турецким войскам, пытавшимся вернуть утраченные территории. В 1610 году великий визирь Куюджу Мурад-паша, который был до этого занят подавлением восстания Джелали, выступил в поход против шаха Аббаса, но не смог вовлечь его в сражение, а в августе следующего года он скоропостижно скончался в Диярбакыре. Более того, среди государственных чиновников нашлись те, что были готовы заключить мир с Персией. Их возглавлял ставший в 1611 году великим визирем Гюмюльджинели Насух-паша. По договору 1612 года Османская империя была вынуждена признать завоевания Аббаса. Прежде чем был ратифицирован мирный договор, у турецкого султана попросили защиты два грузинских князя. Это спровоцировало шаха Аббаса на удар, который турки истолковали как нарушение перемирия. Кроме того, шах взял под стражу османского посланника при своём дворе. В 1614 году был казнён Насух-паша, который к тому времени был женат на дочери Ахмеда I Айше — султан, и новым великим визирем стал Окюз Мехмед-паша. В 1616 году великий визирь во главе большой армии подошёл к стенам крепости Эривань, однако осада закончилась неудачей, и Мехмед-паша был смещён с должности. В 1617 году новый великий визирь Марашлы Халиль-паша сумел захватить Тебриз, но под Ардебилем попал в засаду персидских войск и потерпел сокрушительное поражение.

В ходе войны с Австрией, когда Габсбурги были заняты борьбой с князем Трансильвании Иштваном Бочкаи, Ахмед I лично командовал армией в кампании 1605 года, которая завершилась взятием крепости Эстергом 3 октября того же года. Однако восстание джелали и национально-освободительное движение в Леванте вынудили Высокую Порту согласиться на переговоры с Габсбургами. 11 ноября 1606 года с Австрией был подписан Житваторокский мир, согласно которому османы отказывались от требования ежегодной дани с Австрии, воздерживались от нападения на владения Габсбургской монархии в Венгрии и признавали императорский титул Габсбургов. В 1608 году правителем Трансильвании в ходе восстания гайдуков стал соратник Иштвана Бочкаи Габриель Баторий. В том же году он был признан султаном Ахмедом, получил из Стамбула символы власти и освобождение страны от выплаты дани на три года. Однако в 1613 году турецкая армия при поддержке валашского господаря Раду Михни и молдавского господаря Стефана Томши совершила карательный поход на Трансильванское княжество и Ахмед I утвердил в качестве его нового правителя дворянина Габора Бетлена, ставшего проводником османского влияния в Восточной Европе.
 
Одним из великих визирей Османской империи в начале правления Ахмеда I был Дервиш Мехмед-паша. Он был родом из Боснии и выполнял функции воспитателя молодого Ахмеда, а заодно и служил в качестве бостанджи. Когда Ахмед I в 1603 году занял османский престол, он назначил Дервиша хранителем султанских покоев, а позднее капудан-пашой. В тот период мать Ахмеда валиде Хандан-султан пыталась влиять на своего сына и возбудить в его сердце недоверие к Дервишу-паше. Однако в 1605 году Хандан Султан умирает и влияние Дервиша-паши на молодого султана усиливается. Но вскоре разгорелся конфликт между великим визирем Османского государства Соколлузаде Лала Мехмедом-пашой и Дервишем-пашой, в ходе которого последний убедил султана отправить против джелали армию во главе с кузеном Мехмеда-паши Соколлу. Сам Соколлузаде Лала Мехмед-паша умирает из-за болезни, и 21 июня 1606 года Дервиш Мехмед-паша становится великим визирем. Затем он отправляет в отставку шейх-уль-ислама , который пытался раскрыть султану истинную сущность нового великого визиря, и остаётся в Стамбуле. Однако решения Дервиша по тем или иным государственным вопросам вызвали массу недовольств и жалоб со стороны населения, и в конечном итоге, ненависть самого Ахмеда I. Попытка взимания налогов с стамбульского народа из-за балконов домов, ещё более усложнила его положение. Конец Дервиша уготовила куча долгов, которую он попытался свалить на еврейского купца-подрядчика, который строил дворец по заказу великого визиря. В итоге дело завершилось тем, что султан Ахмед узнал о том, что Дервиш-паша якобы пытается убить его. 11 декабря 1606 года на заседании совета дивана Дервиш-паша был казнён по приказу султана.

Большое влияние на Ахмеда оказывала его любимая жена Кёсем-султан. В 1604 году в гареме Ахмеда I появилась новая наложница: предположительно звали её Анастасия и была она гречанкой с острова Тинос. Турецкие захватчики продали её на стамбульском невольничьем рынке. Согласно донесениям венецианских послов, в середине 1610-х годов находившийся под влиянием Кёсем-султан Ахмед I выслал мать своего старшего сына Махфируз Хадидже-султан в Старый дворец, где она провела остаток жизни. Также, вероятно под влиянием Кёсем, Ахмед сохранил жизнь слабоумному брату Мустафе: Кёсем не желала после смерти султана видеть на троне шехзаде Османа, сына Ахмеда I и Махфируз, поскольку считала, что когда Осман взойдёт на трон, он, скорее всего, казнит своих единокровных братьев — сыновей Ахмеда и Кёсем. Несмотря на это, Ахмед с самого начала своего правления опасался Мустафы, который был заточён в кафесе. Как писал дипломат Контарини в 1612 году, султан дважды отдавал приказ удушить брата, однако в обоих случаях менял своё решение. В первый раз это произошло из-за сильных резей в желудке султана, а во второй — его сильно напугала гроза, в эпицентре которой оказался дворец Топкапы.

По заказу Ахмеда I в 1609—1616 годах в Стамбуле была построена мечеть Ахмедийе (известная также как «Голубая мечеть») — один из шедевров мусульманской архитектуры. Сам султан получил увечья, когда лично тушил пожары в Стамбуле в 1606 году. Он также заботился о благосостоянии простого народа и из-за этого остался в памяти как один из самых положительных правителей Османского государства. Кроме того, он с детства изготавливал роговые кольца, которые надевались на большой палец, чтобы было удобнее натягивать тетиву на луке.

Ахмед I умер от сыпного тифа в 1617 году. Он был похоронен в мавзолее, который находится рядом с Голубой мечетью.

Семья 
 Жёны и наложницы
 Махфируз Хадидже-султан
 Кёсем-султан (ум. 2 сентября 1651)
 Фатьма-хатун

 Сыновья
 Осман II (3 ноября 1604 — 20 мая 1622; мать — Махфируз Хадидже-султан)
 шехзаде Мехмед (8 марта 1605 — 12 апреля 1621; мать — Кёсем-султан)
 Мурад IV (26/27 июля 1612 — 8/9 февраля 1640; мать — Кёсем-султан)
 шехзаде Сулейман (1610/1611 — 27 июля 1635/1636; мать — вероятно, Кёсем-султан)
 сын (1610 — казнён 1 июня 1622)
 шехзаде Селим (27 июня — июль 1611; мать — Кёсем-султан)
 шехзаде Хасан (25 ноября 1612 — 1615; мать — Фатьма-хатун)
 шехзаде Баязид (1611/октябрь 1612 — казнён 27 августа 1635; мать — Махфируз Хадидже-султан)
 шехзаде Хюсейн (14 ноября 1613 — 1617; мать — Махфируз Хадидже-султан)
 шехзаде Касым (1613/1614 — 17 февраля 1637/1638; мать — Кёсем-султан)
 сын (1615 — казнён 1 июня 1622)
 Ибрагим I (4/5 ноября 1615 — 28 августа 1648; мать — Кёсем-султан)

 Дочери
 Айше-султан (1605—1656; мать — Кёсем-султан) — побывала замужем по разным данным пять или шесть раз, в одном из браков родила сына Мустафу.
 Фатьма-султан (1605 / ок. 1606—1670; мать — Кёсем-султан) — была замужем по разным данным три или шесть раз.
 Кёсем-султан (1606 — март 1612; мать неизвестна)
 Гевхерхан-султан (ок. 1608—1660; мать — Кёсем-султан) — была трижды замужем, во втором браке родила дочь Сафие.
 Ханзаде-султан (1609 — 23 сентября 1650; мать — Кёсем-султан или Махфируз Хадидже-султан) — была дважды замужем.
 Бурназ Атике-султан (1614 — ок. 1674; мать — Кёсем-султан) — трижды была замужем.
 Абиде-султан (ок. 1618 — ок. 1648; мать — Фатьма-хатун) — была замужем за Кючюк Мусой.
 Зейнеп-султан
 Дочь — была замужем за Шехит Али-пашой.

В культуре 
 В турецком фильме «Махпейкер» (2010 г.) роль султана Ахмеда исполнил Гёкхан Мумджу.
 В турецком историческом сериале «Великолепный век. Империя Кёсем» роль султана Ахмеда исполнил Экин Коч.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 http://www.theottomans.org/english/index.asp

Персоналии по алфавиту
Султаны Османской империи
Женский султанат
Похороненные в мавзолее Ахмеда I